De German Darts Masters 2015 is de derde van negen European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 4 tot 6 april in Unterschleißheim.

Michael van Gerwen wist dit evenement te winnen door in de finale John Henderson met 6–5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande edities met £15,000 verhoogd en bedroeg  £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 8 maart 2015. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 13 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden in München op 3 april) en vier naar de Home Nations Qualifier (gehouden een dag eerder voor dit evenement).

Een dag voor aanvang van het toernooi meldde Phil Taylor zich wegens ziekte af. Hierdoor schoof Jamie Caven, de best gerangschikte qualifier, door de zestiende plek van de PDC Pro Tour Order of Merit. Hierdoor kwam er een extra plek vrij op de Host Nation Qualifier.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2015
PDC Pro Tour
Sportevenement in Beieren